North American F-86 Sabre – amerykański myśliwiec odrzutowy
 "Sabre" – francuski niszczyciel
 SABRE – wzmocnienie sygnału metodą odwracalnej wymiany (ang. Signal Amplification by Reversible Exchange)